Separatieangst
Separation Anxiety (2002), een film uit 2002
Separation Anxiety (2008), een film uit 2008
Separation Anxiety (2010), een film uit 2010
Separation Anxiety (2014), een film uit 2014
Separation Anxiety (ER), een aflevering van ER
Separation Anxiety (Party of Five), een aflevering van Party of Five
Separation Anxiety (That's So Raven), een aflevering van That's So Raven